Гидра је надимак следећих људи:

Драгомир Гидра Бојанић (1933-1993), српски глумац
Миодраг Гидра Стојановић (1950-2001), црногорски боксер и рекордер у броју склекова